John Hamilton puede referirse a:

John Hamilton (actor), intérprete de cine, teatro y televisión de Estados Unidos.
John Hamilton (gángster), un gánster estadounidense.
Johnny Hamilton, baloncestista de Trinidad Y Tobago.
John Hamilton, varios políticos de Escocia, un arzobispo de este mismo país, dos senadores canadienses y varios nobles británicos.
John Hamilton (diplomático), embajador de Estados Unidos en Guatemala.